Малый Соях (устар. Мал-Соях) — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО. Устье находится в 3 км от устья реки Соях по правому берегу. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Северная Сосьва до города Салехард, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — Нижняя Обь от впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Сояха
Реки Шурышкарского района